Franciaország
Saillans, település Drôme megyében
Saillans, település Gironde megyében